Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1978-1979 - België
 Eerste klasse 1978-79 (basketbal België)
 Eerste klasse 1978-79 (voetbal België)
 Eerste klasse 1978-79 vrouwen (voetbal Frankrijk)